Фоча () е град в Република Сръбска, федерация Босна и Херцеговина. Административен център на община Фоча. Населението на града през 1991 година е 14 335 души.

История

Население 
Населението на града през 1991 година е 14 335 души.

Етнически състав

Външни препратки 
 Официален сайт на община Фоча 

Градове в Република Сръбска